Ruhstrat ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ruhstrat (1856–1913), deutscher Schriftsteller und Journalist

 Franz Friedrich Ruhstrat (1859–1935), deutscher Jurist und oldenburgischer Staatsminister
 Paul Ruhstrat, deutschsprachiger Schriftsteller